

Pubblicazioni 
 Jugend – rivista illustrata settimanale tedesca, pubblicata a Monaco di Baviera dal 1896 fino al 1940

Teatro 
 Jugend – tragedia di Max Halbe rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1893

Cinema 
 Jugend – film del 1922 diretto da Fred Sauer, con Grete Reinwald, Fritz Schulz e Heinz Salfner, adattamento del dramma teatrale omonimo di Max Halbe
 Jugend – film del 1938 diretto da Veit Harlan, con Kristina Söderbaum, Eugen Klöpfer ed Hermann Braun, adattamento del dramma teatrale omonimo di Max Halbe